Формула Торричелли (гидродинамика)

 Закон Торричелли — «Закон о кубинской демократии» (:en: Cuban Democracy Act, подписан Джорджем Бушем-старшим в 1992)